Zu spät  steht für:

 Zu spät (Film), deutscher Film (1913)
 Zu spät (Lied), Lied der deutschen Punkband Die Ärzte (1985)